Ульф Карлсон (; 6 марта 1952, Альванген, Вестра-Гёталанд — 6 февраля 2018) — шведский мототриалист, чемпион мира по мототриалу 1980 года, 8-кратный чемпион Швеции и 2-кратный чемпион Скандинавии.

Спортивная карьера 

Ульф Карлсон заинтересовался триалом в возрасте 15 лет, когда у него появился мопед марки Puch. Он самостоятельно модифицировал мопед для езды по пересечённой местности и тренировался на нём. В возрасте 18 лет он купил себе первый триальный мотоцикл Montesa и выиграл ряд локальных триалов. Кеннет Лир, местный представитель бренда, заинтересовался перспективным парнем и в сезона 1970 года предоставил ему профессиональный триальный байк, на котором тот дебютировал в Чемпионате мире.

Отец Карлсона умер в том же 1970-м, а мать и сёстры не интересовались мотоциклами. Ульф был предоставлен сам себе. На жизнь он зарабатывал тем, что писал картины; талант достался ему от дедушки. 

В 1970 году он дебютировал в мировом триале в качестве заводского пилота команды Montesa. В 1971 году он впервые выступил в Чемпионате Европы (тогда так назывался Чемпионат мира), а в 1974 году впервые попал в его призёры, став вице-чемпионом. В 1976 году Карлсон впервые выиграл Чемпионат Швеции и повторял это достижение ещё 7 раз (1976—1982, 1984). 

Путь Карлсона к чемпионскому титулу был непрост: фактически он поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала лишь на 9-й год выступлений, до того дважды побывав в чемпионате вторым и один раз третьим. Титул также дался ему непросто и в основном за счёт очень высокой стабильности: в чемпионский год он одержал всего одну победу на этапе, в то время как занявший вторую позицию Берни Шрайбер — шесть.

После окончания триальной карьеры Карлсон пробовал себя в эндуро, стартовав в традиционном шведском Ноябрьском кубке.

Личная жизнь 

В 1975 году компания Montesa выпустила именной дорожный мотоцикл Montesa Cota 247 Version Ulf Karlson. Несмотря даже на это, фамилия Карлсона часто коверкается в различных источниках и пишется то Karlson, то Karlsson. Тем не менее, правильным является написание с одной s (именно так писал сам Карлсон).

В 2002 году была Швеция эмитировала почтовую марку с изображением Ульфа Карлсона.

У Карлсона было две сестры, старшая и младшая. В 1974 году он познакомился с будущей супругой, Эвой, с которой прожил до конца жизни, у них было двое детей — сын Йохан и дочь Анна. Йохан Карлсон погиб автокатастрофе в 2011 году в возрасте 31 года.

Ульф Карлсон скончался в возрасте 65 лет от онкологического заболевания.

Результаты выступлений в Чемпионате Европы и мира по мототриалу

Примечания 

 Родившиеся 6 марта
 Родившиеся в 1952 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Швеции
 Мототриалисты